Сезон 2010 чемпионата ФИА Формулы-2 стал вторым годом перезапущенного чемпионата ФИА Формулы-2. Чемпионат начался 18 апреля в Сильверстоуне и финишировал 19 сентября на Трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии, после девяти этапов, состоящих из двух гонок каждый.

Борьба за титул развернулась между двумя британцами, Джолионом Палмером и Дином Стоунменом. В общей сложности они выиграли 11 из 18 гонок сезона. Стоунмен с 6 выигранными гонками в итоге завоевал чемпионский титул, опередив Палмера на 42 очка. Третье место занял новичок чемпионата россиянин Сергей Афанасьев. Эти 3 гонщика получили по результатам чемпионата суперлицензию FIA.

Изменения регламента 
Болиды Формулы-2 теперь имеют 425 лошадиных сил (вместо 400 в 2009). Гонки длятся по 40 минут. Очковая система изменена на 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (по аналогии с чемпионатом Формулы-1 2010 года).

Пилоты 
Ожидалось, что количество мест в Формуле-2 возрастёт до 30. Тем не менее, их снова стало 24, но лишь 22 гонщика оказались в окончательном заявочном листе.

Календарь 	
Календарь, состоящий из 9 этапов, был опубликован 21 октября 2009 года. В календаре есть неевропейский этап, в отличие от календаря 2009 года.

Результаты чемпионата

Примечания

Ссылки 

Формула
Сезоны формульных гонок
Сезоны ФИА Формулы-2 (2009—2012)
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2